Бёк (, ) — немецкая и финская фамилия. Известные носители:

 Бёк, Филипп Август (1785—1867) — выдающийся немецкий филолог.
 Бёк, Эро (1910—1990) — финский шахматист, гроссмейстер (1984).
 Бёк, Цезарь (1845—1917) — норвежский дерматолог.
 Бёк, Янош (1840—1909) — венгерский геолог.

См. также